Брионе — название нескольких коммун в Италии и Швейцарии.

В Италии:
 Брионе в регионе Ломбардия.
 Брионе в регионе Трентино — Альто-Адидже.

В Швейцарии:
  в округе Локарно кантона Тичино.
  в округе Локарно кантона Тичино.